

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Niedarzyno – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Borzytuchom
 Niedarzyno – przysiółek wsi Kaczkowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce

 Niedarzyno – gromada w Niedarzynie